C.Z.Tang se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chen Zi Tang
 Chen Zhen Zi Tang